HMS Tiger — назва п'ятнадцяти кораблів Королівського флоту Англії і Великої Британії.

 Tiger (1546) — 22-гарматний корабель. Побудований в 1546 році, перебудований в 1570 році. Після 1600 використовувався як плавуча батарея. У 1606 році визнаний непридатним для служби.
 HMS Tiger (1613) — дослідне судно, згідно запису 1613 року, діяло в Арктиці.
 HMS Tyger (1647) — 32-гарматний корабель. Спущений на воду в 1647 році. Перебудовувався в 1681, 1701, 1705 і 1721 роках. Зазнав аварії в 1742 році.
 HMS Tiger — 50-гарматний корабель 4 рангу. Перейменований в Harwich незадовго перед спуском у 1743 році. Зазнав аварії в 1760 році.
 HMS Tiger (1747) — 60-гарматний корабель 4 рангу. Спущений на воду в 1747 році. З 1761 року — блокшив. Проданий в Мумбаї в 1765 році.
 HMS Tiger (1762) — 74-гарматний корабель 3 рангу, колишній іспанський Tigre. Захоплений в 1762 році, проданий у 1784 році.
 HMS Tiger — 64-гарматний корабель 3 рангу. Спущений на воду в 1764 році як HMS Ardent. У тому ж році захоплений французами. Відбитий в 1782 році і перейменований в HMS Tiger. Проданий в 1784 році.
 HMS Tiger — 50-гарматний корабель 4 рангу. Перед спуском на воду в 1802 році перейменований в HMS Grampus.
 HMS Tiger (1794) — 4-гарматний хой. Закуплений в 1794 році. Проданий в 1798 році.
 HMS Tiger (1795) — 80-гарматний корабель 2 рангу. Захоплений у французів в 1795 році. Розібраний в 1817 році.
 HMS Tiger (1808) — 12-гарматний бриг. На службі з 1808 по 1812 рік.
 HMS Tiger (1849) — колісний шлюп. Спущений на воду в 1849 році, в 1851 році перекласифікований під фрегат. У 1854 році спалений росіянами поблизу Одеси.
 HMS Tiger (1900) — ескадрений міноносець типу C. Спущений на воду в 1900 році. У 1908 році затонув після зіткнення з броненосним крейсером HMS Berwick.
 HMS Tiger (1913) — лінійний крейсер. Спущений на воду в 1913 році. Пущений на злам в 1932 році.
 Назву повинен був нести легкий крейсер типу «Свіфтшур». Вперше замовлений в 1942 році, проте в тому ж році перейменований в HMS Bellerophon. Закладено в 1944 році, в тому ж році перейменований в HMS Blake, в 1945 році — знову в HMS Bellerophon. Споруддження скасоване в 1946 році.
 Назву повинен був нести ще один крейсер типу «Свіфтшур», замовлений як HMS Blake. У 1944 році перейменований в HMS Tiger, в 1945 році — знову в HMS Blake. У 1946 році роботи призупинили. Корабель був спущений в 1961 році як HMS Blake (C99).
 HMS Tiger (C20) — ще один легкий крейсер типу «Свіфтшур». Замовлений як HMS Bellerophon. Добудований як легкий крейсер типу «Тайгер», став до ладу в 1959 році. Списаний в 1978 році, в 1986 році розібраний на метал.

Див. також 
 HMS Tiger Bay
 HMS Tiger Prize
 HMS Tiger Snake
 HMS Tiger Whelp
 HMS Tigress